Ойконим

 Кангил — село в Нерчинском районе Забайкальского края.
 Кангил — исчезнувшее село в Симферопольском районе Крыма
 Кангил — прежнее название села Луговое в Белогорском районе Крыма
 Кангил — прежнее название села Глинка в Сакском районе Крыма